Der Begriff Feki steht für:

 Shereen El Feki, ägyptisch-britische Wissenschaftsjournalistin 
 die Feki, Kürzel für Feldkirchenstraße, Universitätsstandort in Bamberg

Abkürzung